Il doppio del torneo di tennis Cardiff Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pavel Šnobel e Jan Vacek che hanno battuto in finale Paul Baccanello e Wesley Moodie per walkover.

Teste di serie 

 Uros Vico /  Lovro Zovko (primo turno)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (primo turno)
 Adam Feeney /  Robert Smeets (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cardiff Challenger 2007